Csehország
 Dlouhá Loučka, település az Olomouci járásban
 Dlouhá Loučka, település a Svitavyi járásban